Dydelf (Didelphis) – rodzaj ssaka z podrodziny dydelfów (Didelphinae) w obrębie rodziny dydelfowatych (Didelphidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Ameryce.

Morfologia 
Długość ciała (bez ogona) 30–50,1 cm, długość ogona 29–47 cm; masa ciała 0,5–5,9 kg.

Systematyka

Etymologia 
 Didelphis: - di- „podwójny”, od δις dis „dwukrotny”, od δυο duo „dwa”; δελφύς delphys „łono, macica”.
 Thylacotherium: gr. θυλακος thulakos „woreczek, kieszonka”; θηριον thērion „dzike zwierzę”, od θηρ thēr, θηρος thēros „zwierzę”. Gatunek typowy: †Thylacotherium ferox .
 Dasyurotherium: gr. δασυς dasus „włochaty, kudłaty”; ουρα oura „ogon”; θηριον thōrion „dzike zwierzę”, od θηρ thēr, θηρος thēros „zwierzę”.
 Gambatherium: rdzenna nazwa Gamba „przykryte, skryte piersi”; gr. θηριον thōrion „dzike zwierzę”, od θηρ thēr, θηρος thēros „zwierzę”. 
 Dimerodon: gr. διμερής dimeres „podwójnie rozdzielony”; οδους odous, οδων odōn „ząb”. Gatunek typowy: †Dimerodon mutilatus .
 Mamdidelphisus: modyfikacja zaproponowana przez meksykańskiego przyrodnika Alfonso Luisa Herrerę w 1899 roku polegająca na dodaniu do nazwy rodzaju przedrostka Mam (od Mammalia).
 Cladodidelphys: gr. κλαδος klados „cienka gałąź, gałązka”; rodzaj Didelphis Linnaeus, 1758. Gatunek typowy: †Cladodidelphys crucialis .
 Leucodidelphis: gr. λευκος leukos „biały”; rodzaj Didelphis Linnaeus, 1758. Gatunek typowy: Didelphis paraguayensis  (= Didelphis albiventris ).

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące występujące współcześnie gatunki:
 Didelphis virginiana  – dydelf wirginijski
 Didelphis albiventris  – dydelf  białouchy 
 Didelphis imperfecta  – dydelf gujański
 Didelphis pernigra  – dydelf andyjski
 Didelphis aurita  – dydelf wielkouchy
 Didelphis marsupialis  – dydelf czarnouchy  

oraz gatunki wymarłe:
 Didelphis crucialis 
 Didelphis mutilata 
 Didelphis reigi 
 Didelphis seneti 
 Didelphis solimoensis 

Takson o nieokreślonej pozycji systematycznej (nomen dubium):
 Thylacotherium ferox

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
  

Dydelfowate